Robert I (ok. 865-923) – król zachodnich Franków 922-923
 Robert I Wspaniały (ok. 1000-1035) – książę Normandii 1028-1035
 Robert I Fryzyjski (1028/1033-1093) – hrabia Flandrii 1071-1093
 Robert I Burgundzki (1011-1076) – książę Burgundii 1034-1076
 Robert I (zm. 1140) – biskup wrocławski 1126-1140
 Robert I d’Artois (1216-1250) – hrabia Artois 1237-1250
 Robert I Bruce (1274-1329) – król Szkocji 1306-1329
 Robert I Mądry (1277-1343) – król Neapolu 1309-1343
 Robert I (1848-1907) – książę Parmy 1854-1859

Zobacz też 
 Robert
 Robert II
 Robert III